Lepe puede referirse a:
Geografía:
Lepe, municipio andaluz de la provincia de Huelva;
Lepe (Santa Cruz de Tenerife), localidad tinerfeña del municipio de Agulo.
Lepe (Bélgica), Zedelgem
Lepe (Hampshire), Exbury and Lepe, Inglaterra, Reino Unido.